Лысогорский (Чилипсинский) тоннель — однопутный железнодорожный тоннель Северо–Кавказской железной дороги на линии Краснодар — Туапсе между станциями Чинары и Чилипси. Проходит под склонами горы Ватепси (546 м), которая является частью Главного Кавказского водораздела.

В 2020 году прошёл капитальный ремонт с заменой верхнего строения пути.

См. также 
 Гойтхский тоннель
 Северо-Кавказская железная дорога

Примечания 

Железнодорожные тоннели Краснодарского края
Северо-Кавказская железная дорога
Туапсинский район
Кавказские горы